Costante Degan – politico e ingegnere italiano
 Raz Degan – attore, personaggio televisivo ed ex modello israeliano